een Nederlands patriciërsgeslacht
 Dorhout Mees BV
 Golfclub Dorhout Mees